Людмил Спасов може да се отнася за:
 Людмил Петков Спасов (р. 21.07.1948, Русе - 04.07.2013, София) - български дипломат, посланик в Алжир, Израел, Йордания, Либия, Сирия
 Людмил Йорданов Спасов (р. 08.05.1949, Якимово) - български учен-историк, директор на Филиал „Любен Каравелов“ в Кърджали на Пловдивския университет, професор, дописен член на Българската академия на науките и изкуствата
 Людмил Спасов – македонски учен-филолог, професор в Катедрата по македонски език във Филологическия факултет на Скопския университет

Източници